Mânio Acílio Avíola (cônsul em 54), cônsul romano em 54 e filho de Caio Calpúrnio Avíola, cônsul sufecto em 24.
 Mânio Acílio Avíola (cônsul em 82), cônsul sufecto romano em 82 e filho do anterior.
 Mânio Acílio Avíola (cônsul em 122), cônsul romano em 122 e filho do anterior.
 Mânio Acílio Avíola (cônsul em 239), cônsul romano em 239.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos